WRY steht für:
 Westray Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Westray in Orkney, Schottland
 West Riding of Yorkshire, ehemaliges Verwaltungsgebiet der Grafschaft Yorkshire, England (Chapman-Code)

wry steht für:
 Merwari (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Rajasthan, Indien

Abkürzung